Alto Verde peut désigner :

 Alto Verde, quartier de la ville argentine de Córdoba, province de Córdoba ;
 Alto Verde, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Alto Verde, district de la ville argentine de Santa Fe, province de Santa Fe ;
 Alto Verde, localité argentine située dans la province de Tucumán.